Il doppio del torneo di tennis Bell Challenge 1993, facente parte del WTA Tour 1993, ha avuto come vincitrici Katrina Adams e Manon Bollegraf che hanno battuto in finale Katerina Maleeva e Nathalie Tauziat 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Katrina Adams /  Manon Bollegraf (campionesse)
 Debbie Graham /  Brenda Schultz (semifinali)

 Katerina Maleeva /  Nathalie Tauziat (finale)
 Linda Wild /  Lisa Raymond (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Bell Challenge 1993